

События 

 Успешные экспедиции Магнуса III на Гебриды и остров Мэн и подчинение их Норвегии. Победа Магнуса над норманнами при Англси (Уэльс).
 1098—1099 — Италия при поддержке нормандцев сопротивлялась императору. Силы сторон взаимно уравновешены.
 Папа провозгласил Роджера I Гюискара графом.
 В аббатстве Сито (Франция) возникает монашеский орден цистерцианцев.
 Основан город Остёр.
 Поход Коломана на Перемышль в союзе с Святополком. Война Святополка против Ростиславичей. Разгром венгров Давидом Игоревичем и Боняком.
 Афдаль, везир Египта, взял Иерусалим.
 6 февраля — Балдуин Булонский вошёл в Эдессу.
 3 июня — взятие крестоносцами Антиохии
 28 июня — победа крестоносцев над войсками султана Кербоги под стенами Антиохии.
 11 декабря — взятие крестоносными отрядами Боэмунда Тарентского и Раймунда Сен-Жильского сирийской крепости Мааррет-эн-Нууман.
 Жераром де Мартигом в Палестине на базе больницы для прокажённых основан Орден св Лазаря.
 1098—1268 — правление в Антиохии династии Боэмунда.
 1098—1111 — Боэмунд I (ок. 1057—1111), правитель Антиохии.
 Принятие ислама в Канем-Борну. Династия называется Сейфува.

Родились 
 Хильдегарда Бингенская

Скончались 
 Монтгомери, Гуго.
 1 августа — епископ Адемар Монтейльский, духовный лидер 1-го крестового похода.

См. также

Примечания